Vasárnapi Lapok  nagyváradi hetilap, 1934–1935
 Vasárnapi Lapok, a Brassói Lapok önálló vasárnapi melléklete